— это японский астроном, первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Дайник. В период с 1988 по 2000 годы им было открыто в общей сложности 120 астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Масару Иноуэ
 Ясукадзу Икари
 Тосиро Номура

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов